Го́рлица — значения:

 Горлица — хутор, Глазовский район, Удмуртия, Россия
 Горлица — представитель рода птиц Горлицы семейства голубиных
 Горлица — исчезнувшее село в Раздольненском районе Республики Крым.

Также может обозначать птицу (Обыкновенная горлица, Кольчатая горлица и др.)